Банско () — община в Болгарии. Входит в состав Благоевградской области. Население составляет 12 935 человек (на 15 мая 2008 года).

Административный центр — город Банско.

Площадь территории общины 492,14 км².

Кмет (мэр) общины Банско — Александр Иванов Краваров (коалиция в составе 2 партий: Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ), ВМРО — Болгарское национальное движение) по результатам выборов. В 4 населённых пунктах общины есть свои кметства, кмет выбирается населением соответствующих населённых пунктов: в городе Добриниште — кмет Никола Б. Сакарев, в селе Места — кмет Румен П. Боденов, в селе Кремен — кмет Любен Г. Юсев и в селе Филипово — кмет Кезим М. Ходжа. Остальные сёла, так как их население составляет менее 250 человек, управляются кметским наместником назначаемым по указанию кмета общины: в селе Обидим кметский наместник — Георги Б. Станков, в селе Гостун кметский наместник — Илия Г. Белев и в селе Осеново кметский наместник — Венко Ст. Лейков.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 город Банско
 село Гостун
 город Добриниште
 село Кремен
 село Места
 село Обидим
 село Осеново
 село Филипово

Примечания

Ссылки 
 Карта общины 
 Официальный сайт общины Банско 

Общины Благоевградской области